Castro kan syfta på:

 Castro – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Personer
 Américo Castro,  en spansk språk- och litteraturforskare.
 Benedict de Castro, en judisk läkare.
 Cipriano Castro, en venezuelansk politiker.
 Eugénio de Castro, en portugisisk författare.
 Fidel Castro,  en kubansk premiärminister, president och diktator.
 Francisco Castro, en galopptränare på Jägersro.
 João de Castro, en portugisisk fältherre och sjöfarare.
 José Castro, en svensk skådespelare.
 Raúl Castro,  en kubansk president.

Geografi

Antarktis 

 Mount Castro, 
 Nunatak Castro,

Brasilien 

 Castro (kommun), Paraná, 
 Castro (ort i Brasilien, Paraná, Castro),

Chile 

 Castro (kommun i Chile, Región de Los Lagos, Provincia de Chiloé, lat -42,47, long -73,80), 
 Castro (ort i Chile, Región de Los Lagos, Provincia de Chiloé, lat -42,47, long -73,77),

Grekland 

 Chios (prefekturhuvudort), Nordegeiska öarna,

Italien 

 Castro, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 
 Castro, Apulien, kommun, Provincia di Lecce, 
 Castro, Lazio – en stad

Spanien 

 Castro (ort i Spanien), Galicien, Provincia de Lugo,

USA 

 Castro, Kalifornien – en del av en befolkad plats i Kalifornien, San Francisco County, 

Spanska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar